

Cinema 
 Balance – cortometraggio d'animazione del 1989 diretto da Christoph Lauenstein e Wolfgang Lauenstein, premio Oscar al miglior cortometraggio d'animazione

Musica 
 Balance – album di Leo Kottke del 1979
 Balance – album dei Van Halen del 1995
 Balance – album degli Swollen Members del 1999
 Balance – album di David Binney del 2002
 Balance – album di Taylor Deupree del 2002
 Balance – album di Akrobatik del 2003
 Balance – album di Armin van Buuren del 2019
Balance cantante italiano

Libri
 Balance, racconto scritto da Gene O'Neill, proposto nel 2006 per il Premio Bram Stoker al racconto (Short fiction)

Altri progetti